Morris-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Morris-Gletscher (Dufek-Küste) an der Dufek-Küste der Ross Dependency, Antarktika
 Morris-Gletscher (Fallières-Küste) an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Morris-Gletscher (Südgeorgien) auf Südgeorgien im Südatlantik